Fechner je priimek več osebnosti.

 Birgit Fechner (*1965), nemška političarka.
 Clara Maria Fechner (1809—1900), nemška pisateljica.
 Dieter Fechner (*1936), nemški pisec.
 Eberhard Fechner (1926—1992), nemški igralec in režiser.
 Fritz Fechner, nemški častnik, nosilec viteškega križa železnega križa.
 Fritz-Ernst Fechner (1921—2005), nemški igralec in radijski režiser.
 Gustav Theodor Fechner (1801—1887), nemški fizik, psiholog, naravoslovec, filozof in književnik.
 Hanns Fechner (1860—1931), nemški slikar in pisatelj.
 Heinz Fechner, nemški častnik, nosilec nemškega križca v zlatu.
 Herbert Kurt Fechner (1913—1998), nemški politik.
 Konrad Fechner, nemški častnik, nosilec viteškega križa železnega križa.
 Max Fechner (1892—1973), nemški minister.
 Michael Fechner, nemški kitarist, član skupine Blackwater Park.
 Robert Fechner (1876—1939), ameriški upravnik in delavski voditelj.
 Werner Fechner (1892—1973), nemški slikar in jedkalec.